Wallington (New Jersey)
 Wallington (Victoria)

Een plaats in Engeland:
 Wallington (Londen)
 Wallington (Surrey)